La temporada de futbol 1985-86 correspon a la 55a edició de la segona divisió espanyola de futbol que es va disputar entre el 31 d'agost de 1985 i el 18 de maig de 1986. El Reial Múrcia va guanyar el campionat i, junt amb el CE Sabadell i al RCD Mallorca va aconseguir l'ascens a la primera divisió espanyola de futbol para la temporada 1986/87.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Reial Múrcia.
 Ascensos a Primera divisió: Reial Múrcia, CE Sabadell i RCD Mallorca.
 Descensos a Segona divisió: València CF, Celta de Vigo i Hèrcules CF.
 Ascensos a Segona divisió: UE Figueres i Xerez CD.
 Descensos a Segona divisió B: Albacete Balompié, Deportivo Aragón, CD Tenerife i Atlético Madrileño.
 Màxim golejador:  Pedro Alcañiz (CD Castelló).

Referències 

Competicions futbolístiques del 1985
Competicions futbolístiques del 1986
Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol